

Населені пункти та їхні частини

 Бжезняк — село в гміні Ґоліна Конінського повіту Великопольського воєводства
 Бжезняк — село в гміні Венґожино Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Бжезняк — частина села Ґромець у гміні Лібйонж Хшановського повіту Малопольського воєводства
 Бжезняк — частина села Ґвіздали в гміні Лохув Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезняк — частина села Шевна в гміні Бодзехув Островецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезняк — частина села Борек у гміні Пшемент Вольштинського повіту Великопольського воєводства
 Бжезняк — осада в гміні Члопа Валецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки